Аула — многозначный термин.

 Аула — река в Германии.
 Аулла — город в Италии.
 Аула (архитектура) — открытый, окружённый жилыми комнатами, а в больших и более роскошных зданиях колоннадою внутренний двор, который, соответствуя приблизительно римскому атриуму с имплювием, занимал середину греческого жилого дома.

Примечания